Повідомлення Push були створені корпорацією Apple та були запущені разом з виходом прошивки iOS 3.0 17 червня 2009 року. В повідомленнях Push використовується технологія передачі даних через відкрите IP-з'єднання від серверів сторонніх додактів на пристрої Apple. Такі повідомлення можуть включати значки, звуки або персоналізовані оповіщення текстового формату.

Повідомлення Push дозволяє додатку проінформувати вас про нові повідомлення або події, при цьому не потрібно насправді відкривати програму. Візуально це виглядає подібно до того, як текстове повідомлення сповіщається звуком, спливаючи на екрані. Це відмінний спосіб для додатків взаємодіяти з нами у фоновому режимі, будь то гра повідомила нам про якусь подію, що відбувається в нашому ігровому світі або просто коли нам прийшло нове повідомлення на пошту, на нашій поштовій скриньці з'являється  відповідний значок.

Посилання
 Що таке повідомлення Push?

Apple
Сервіси Apple Inc.
Платформа Macintosh